

Astronomia
 Homer  – cratere meteoritico di Mercurio

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Homer  – città del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Homer  – capoluogo della Contea di Banks, Georgia
 Homer  – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Homer  – capoluogo della Parrocchia di Claiborne, Louisiana
 Homer  – villaggio della Contea di Calhoun, Michigan
 Homer  – villaggio della Contea di Dakota, Nebraska
 Homer  – città della Contea di Cortland, New York
 Homer – comunità non incorporata della Contea di Angelina, Texas

Onomastica
 Homer  – forma inglese del nome proprio di persona maschile Omero

Personaggi
 Homer Simpson  – personaggio de I Simpson

Sport
 Homer  – contrazione di Home run, il fuoricampo nel baseball